Moovia é uma rede social corporativa privada, criada no Brasil no início de 2012, sendo destinada a empresas e equipes profissionais em geral. A rede busca aumentar a integração, produtividade e motivação de equipes, através de ferramentas de colaboração e gerenciamento de projetos.

Funcionamento

O acesso é gratuito e relacionado às outras plataformas de relacionamento, como o Facebook, Google+, Twitter e LinkedIn. O usuário cria um perfil que inclui experiências profissionais, formação acadêmica e outras habilidades. A plataforma organiza as ideias, conhecimentos e planos traçados no Brainstorming em ações, podendo assim ser chamada de uma rede social focada na execução e colaboração.

O usuário se transforma em membro de uma equipe com ideias, projetos e prazos definidos, podendo compartilhar pequenas anotações com espaço para comentários entre os participantes, definir prioridades, esforço necessário e até mesmo transformar a ideia em um projeto.

Através de um feed de notícias, é possível postar textos e links curtir comentários dos contatos do usuário. Uma ferramenta chamada Personal Score, é medida a reputação profissional dos usuários a partir de feedbacks e elogios recebidos, bem como de finalização de trabalhos dentro do prazo.

Ligações externas 

 
 
 
 
 

Redes sociais